Infantka Filipa z Coimbry (1437–1497) byla nejmladší dítě infanta Petra, vévody z Coimbry, a Isabely Aragonské, hraběnky z Urgellu.

Stala se jeptiškou v klášteře Odivelas, kde zemřela v roce 1497.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Genealogické informace o Filipě z Coimbry (portugalsky)

Portugalské infantky
Narození v roce 1437
Úmrtí v roce 1497
Ženy